Baby Doll oder Babydoll steht für:

 Baby Doll – Begehre nicht des anderen Weib, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1956
 Baby Doll, ein Pseudonym von Enie van de Meiklokjes (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin
 Babydoll, ein luftiges Kleidungsstück für Frauen
 Babydoll, Hauptfigur in Sucker Punch, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2011
 Babydoll, eine 1997 veröffentlichte Single der US-amerikanischen Sängerin Mariah Carey
 Babydoll, eine 2008 veröffentlichte Single des Dance-Musikers Adam Sky
 Babydoll Refresh, eine auch unter dem Stagename Mimi auftretende afroamerikanische Sängerin
 Babydoll-Silhouette, ein Design-Konzept des Modeunternehmens Balenciaga

Siehe auch:
 Bebi Dol (* 1964), serbische Sängerin
 Baby Face (Begriffsklärung)
 Babys
 Baby (Begriffsklärung)